Плимут — многозначный термин.

Топоним 
 Плимут — город в Англии.
 Плимут — покинутый город территории Монтсеррат.
 Плимут — город в штате Массачусетс, США.
 Плимут — город в штате Миннесота, США.
 Плимут — город в штате Мичиган, США.
 Плимут — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Плимут — район в штате Пенсильвания, США.
 Плимут — город в штате Калифорния, США.

Другое 
 Плимут Аргайл — футбольный клуб из Плимута, Англия.
 «Плимут» (англ. «Plymouth») — марка мягкого английского джина (изготавливается с 1793), основа традиционного коктейля британских морских офицеров «розовый джин».
 Плимут — марка автомобиля.
 «Плимут» — свободный графический загрузчик с поддержкой анимации для Linux.

См. также 
 Плимутская колония
 Плимутский камень